Бобро́вицкий райо́н () — упразднённая административная единица на юго-западе Черниговской области Украины. Административный центр — город Бобровица.

Характеристика района

Административно-территориальное деление 
В 1923 г. был образован Бобровицкий район. Район граничит с Козелецким и Носовским районами, а также Киевской областью. Всего на территории района расположено 54 населённых пункта (по данным на 01.01.2006 г.): 1 город (Бобровица) и 53 села. Район состоит из 1 городского совета и 24 сельских советов.

См. статью: Список населённых пунктов Бобровицкого района

Экономика 
Бобровица и Новый Быков — крупные промышленные центры района. Ведущие отрасли: пищевая (отрасли — маслосыродельная, молочная, сахарная). Аграрный сектор представлен мясо-молочным скотоводством, свиноводством, культивацией зерновых культур и сахарной свеклы.

География 
Максимальная точка — 140 м, она расположена на юге района. Практически весь район лишен лесного массива и только в некоторых местах встречаются сады. Леса расположены на крайнем севере и юго-западе. Крупнейшие реки: Трубеж (приток Днепра), Недра (приток Трубежа) , Басанка (приток Трубежа), а также Бурчак и Остёр. По территории района протекает река Супой, её большая часть заболочена.

Через район проходит железнодорожная ветка направления Нежин-Киев длиной 32 км остановочные платформы: Космическая, Попудренко, Макаровка, Раз, Ярославка и Трубеж. Также есть железнодорожная ветка. Она идёт от станции Кобыжча главной дороги до Нового Быкова, длина — 26 км.

Природно-заповедный фонд Бобровицкого района представлен 32 природоохранными объектами местного значения: 25 заказников (18 гидрологических, 6 ботанических, 1 ландшафтный), 4 памятника природы (3 ботанических, 1 гидрологический), 3 урочища. Крупнейшие объекты: ботанический заказник Кобыжчанская дача площадью 1 684 га и Свидовечский гидрологический заказник — 893 га.

Археология 
Важнейшие археологические памятники района:

История 
10 сентября 1959 года к Бобровицкому району была присоединена часть территории упразднённого Новобасанского района. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы Бобровицкий район был упразднён. Территория входивших в его состав администраций вошла в состав Нежинского района.

Образование 
В Бобровицком районе расположено 16 средних, 14 восьмилетних, 23 начальных школы и Бобровицкий колледж экономики и менеджменту им О Майновой. Кроме этого есть Старобасанская вспомогательная и Тимковская лесная школы. Во всём районе есть только три детских сада: Бобровица, Новая Басань и Кобыжча.

Интересные факты 
 Ульянченко, Вера Ивановна — известная уроженка района. Уроженка села Озеряны.
 В селе Пески находится музей П. Г. Тычины, родившегося здесь.
 Яков Устинович Рощепий — изобретатель одной из систем автоматической винтовки и самоходного комбайна, является уроженцем этих краёв.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной Рады Украины
 История городов и сёл Черниговской области, 1983 г.
 КВКФ, 2007 г.